Thalattoarchon is een geslacht van uitgestorven ichthyosauriërs uit het Midden-Trias van het westen van de Verenigde Staten. 

De totale lengte van Thalattoarchon wordt geschat op tenminste 8,6 meter.

Naamgeving
De typesoort Thalattoarchon saurophagis (wat in het Grieks 'sauriëretende heerser van de zee' betekent) werd ontdekt in 2008 in de Fossil Hill Member van de Favret Formation in de Favret Canyon, Augusta Mountains, Pershing County, Nevada en formeel beschreven in 2013 door Nadia Fröbisch,  Jörg Fröbisch, Paul Martin Sander, Lars Schmitz en Olivier Rieppel. Het is bekend van één skelet, holotype FMNH PR 3032, bestaande uit een gedeeltelijke schedel, wervelkolom, bekkenbeenderen en delen van de achtervinnen.

Beschrijving 
Thalattoarchon was een ichthyosauriër met een groot lichaam, dat minstens 8,6 meter lang was en 4,3 ton woog. Het enige bekende skelet van Thalattoarchon is onvolledig, maar op basis van andere vroege ichthyosauriërs kan worden afgeleid dat het een langwerpig lichaam met een zwak ontwikkelde staartvin was. Thalattoarchon wordt gediagnosticeerd door een enkel onderscheidend kenmerk, autapomorfie, dat uniek is onder ichthyosauriërs: grote, overdwars afgeplatte tanden die twee snijkanten dragen en die gladde tandkronen hebben. De meeste latere ichthyosauriërs hebben veel kleinere kegelvormige tanden. De ichthyosauriër Himalayasaurus tibetensis uit het Laat-Trias heeft ook grote tanden met snijranden, maar kan worden onderscheiden van Thalattoarchon saurophagis door de aanwezigheid van groeven over de oppervlakken van de tandkronen. 

Thalattoarchon lijkt qua uiterlijk sterk op Cymbospondylus, een andere grote ichthyosauriër uit het Midden-Trias, maar verschilt doordat hij een kop heeft die ongeveer twee keer zo groot is als die van Cymbospondylus ten opzichte van zijn lichaam, een ontbreken van een inham aan de onderste slaapzone, een bovenste tandenrij die tot achter de voorrand van de oogkas reikt en ribfacetten die niet afgeschuind zijn door de voorrand van het wervellichaam.

De langste bewaarde tand heeft een lengte van twaalf centimeter.

Fylogenie 
Hieronder is een cladogram van Fröbisch et alii (2013):

Levenswijze
Men denkt dat Thalattoarchon een van de eerste mariene macroroofdieren was die in staat was prooien te eten die qua grootte vergelijkbaar waren met zichzelf, een ecologische rol die kan worden vergeleken met die van moderne orka's. Thalattoarchon leefde vier miljoen jaar na de eerste verschijning van ichthyosauriërs in het Vroeg-Trias en is daarom het oudst bekende mariene reptiel dat een toproofdier was. Het leefde acht miljoen jaar na de Perm-Trias-massa-extinctie, wat wijst op een snel herstel van mariene ecosystemen na het massale uitsterven.

Ichthyosauria